Зоро може да се отнася за:

 Зоро – измислен герой на филми и романи
 Зоро (филм 1975)
 Зоро (филм 1919), оригиналният герой
 Зоро, колумбийско-американски сериал от 2007 г. с Марлене Фавела и Кристиан Майер.

Вижте също 
 Знакът на Зоро, филм от 1940
 Маската на Зоро, филм от 1998
 Легендата за Зоро, филм от 2005